Příjem může být:

peněžní příjem – ekonomický pojem, jakákoliv přijatá peněžní částka – přijatá platba (například mzda, starobní důchod, sociální podpora, splátka dluhu apod.)
pasivní příjem – odborný ekonomický pojem
základní nepodmíněný příjem
příjem (signál) – pojem užívaný v elektrotechnice například u antén a přijímačů
příjem (sport) – příjem míče (nebo jiného herního předmětu) na soupeřově straně v kolektivních sportech po podání (např. volejbal, tenis, stolní tenis, nohejbal apod.)
příjem potravy – jídlo, stravování, krmení, žrádlo
přeneseně také přejímka nebo převzetí (například. zboží, objednávek, oprav či reklamací, poštovních zásilek atd. apod.)

Související články
výdaj
podání
přijímač

Externí odkazy